Takeo bezeichnet:
 Takeo (Provinz), eine Provinz in Kambodscha
 Takeo (Kambodscha), die Hauptstadt der kambodschanischen Provinz Takeo
 Takeo (Saga), eine Stadt in der japanischen Präfektur Saga
 einen männlichen japanischen Vornamen